Orło ist der Name folgender Orte in Polen:
 Orło (Ryn), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Orlen, 1938 bis 1945 Arlen, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Orło (Małkinia Górna), Dorf in der Woiwodschaft Masowien
 Orło (Miastkowo), Dorf in der Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch:
 Jezioro Orło
 Orlo